Příjmení Hadik nosí více osob:

 Andreas Hadik von Futak (1710–1790), rakouský říšský hrabě (1777) a polní maršál (1774) slovenského původu
 Karl Joseph hrabě Hadik von Futak (1756–1800), Andreasův druhý syn, rakouský důstojník v době napoleonských válek
 Andreas von Hadik-Futak mladší (1764–1840), Andreasův třetí syn, rakouský generál jezdectva
 János Hadik (1863–1933), pravnuk Andreasova prvního syna Johanna, maďarský politik a předseda vlády